French touch (littéralement « la patte française »), courant musical français lié à la house et la musique électronique.
 The French Touch, webzine francophone consacré aux musiques françaises et francophones.
 French touch, en matière de jeux vidéo.
 French Touch, album de Patricia Petibon.
 French Touch (Carla Bruni), album de Carla Bruni sorti en 2017.
 French Touch, série télévisée réalisée par Nicolas Castro et dont la production a lieu en 2017.
 French Touch, court métrage (2015) de Cheng Xiaoxing.
 French Touch, émission des clubs français tous les jeudis à 20 h 00 sur M6 Music Club jusqu'à 20 h 30. La première diffusion a eu lieu le 22 janvier 2009. M6 Music Club cesse le 4 janvier 2015 à minuit. La dernière diffusion a lieu le  janvier 2015, l'émission prenant fin à 20h30. Elle est toujours diffusée sur M6 Music tous les samedis à minuit jusqu'à 1 h du matin.
 La French Touch'', ouvrage évoquant cinquante personnalités (talents, entreprises, institutions) de l'industrie cinématographique française qui réussissent à l'étranger et qui définissent la « patte » française du septième art ().